Гёртс () — голландская фамилия. Известные носители:

 Гёртс, Антониус (1932—2017) — голландский гребец-байдарочник.
 Гёртс, Лус (род. 1986) — голландская футболистка, вратарь.